Jorinde und Joringel steht für:

 Jorinde und Joringel, Märchen der Brüder Grimm
 Jorinde und Joringel (1986), Märchenverfilmung der DDR von Wolfgang Hübner
 Jorinde und Joringel (2011), deutsche Märchenverfilmung von Bodo Fürneisen